Ogródek ist ein polnischer Ortsname:
 Ogródek (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Ogrodtken, 1938 bis 1945 Kalgendorf, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Ogródek (Grębków), Dorf im Powiat Węgrowski, Woiwodschaft Masowien